Ел Нуево Прогресо има више значења:

 Ел Нуево Прогресо (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нуево Прогресо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нуево Прогресо (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нуево Прогресо (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику